Мисс Вселенная 2011 () — 60-й конкурс красоты Мисс Вселенная, который прошёл в бразильском городе Сан-Паулу 12 сентября 2011. Победительницей стала Лейла Лопеш из Анголы, которой передала корону Мисс Вселенная 2010 Химена Наваррете из Мексики. Участницы из 89 стран и территорий приняли участие в конкурсе, превысив предыдущий рекорд 86 участниц в 2006 году.

Итоговые места

Специальные награды

Участницы

Судьи

Телевизионные судьи 
 Элио Кастроневес
 Конни Чун
 Изабели Фонтана
 Вивика Фокс
 Адриен Малуф-Нассиф
 Леа Салонга
 Фарук Шами
 Амелия Вега — Мисс Вселенная 2003
 Итало Занзи

Предварительные судьи 
 BJ Coleman
 Франческа Романа Диана
 Ана Паула Джункуэра
 Скотт Лазерсон
 Матеус Маззафера
 Джимми Нгуен
 Лара Споттс

Страны, вернувшиеся на конкурс 

 Последний раз участвовала в 2002:
 
 Последний раз участвовала в 2006:
 
 Последний раз участвовала в 2007:
 

 Последний раз участвовала в 2008:
 

 Последний раз участвовали в 2009:

Участие в других конкурсах красоты 
Участницы, которые также участвовали в других конкурсах красоты:

Юная Мисс США 2004
  – Анастагиа Пьер
 Представительница Флориды

Miss Tourism Queen International 2005
  – Розалия Манкевич
3-я вице мисс

Юная Мисс США 2007
  – Алисса Кампанелла
 Представительница Нью Джерси
1-я вице мисс

Мисс Земля 2007
  – Боканг Монтиане
Топ-16

Мисс Мира 2007
  – Дебора Прия Анри
Топ-16

Мисс Мира 2008
  – Хлоя Бет-Морган
 Представительница Уэльс
 – Джой-Энн Бискетт
  – Габриэль Уолкотт
2-я вице мисс

Мисс США 2009
  – Анастагиа Пьер
 Представительница Флориды
 – Яра Него
 Представительница Миннесота
Топ-15

Miss Latin America 2009
  – Йоханна Солано
Победительница

Reina Mundial del Banano 2009
  – Далия Фернандес
1-я вице мисс

Мисс Земля 2009
 – Майра Альдана
  – Валери Лим
Топ-16

Мисс Интернешнл 2009
  – Хлоя Бет-Морган
2-я вице мисс
  – Боканг Монтьяне

Miss Global Teen 2010
  – Челси Дурочер
2-я вице мисс

Beauty of The World 2010
  – Алба Рикелме
Топ-10

Мисс Супранешнл 2010
 – Сандра Амер
Представительница 
  – Клаудия Шисс

Мисс Мира 2010
  – Кристин Александр
  – Сара Эл-Khouly

Мисс Интерконтиненталь 2010
  – Анастагиа Пьер
2-я вице мисс

Мисс Интернешнл 2010
  – Аня Саранович
Топ-15

Miss Southern Africa International 2011
 – Нелли Камвелу
Победительница

Miss Mediterranean 2011
  – Sara El-Khouly
Победительница

Reina Hispanoamericana 2011
  – Эвалина ван Путтен
Победительница
  – Алба Рикелме
3-я вице мисс
  – Фернанда Семино

Мисс Мира 2011
  – Джиллиан Берри
  – Жюстина де Йонкхере
 Мисс Ливан – Yara Khoury-Mikhael
  – Наталья Гантимурова
  – Боканг Монтьяне
Топ-7

Мисс Земля 2011
 – Нелли Камвелу

Мисс Интернешнл 2011
 – Нелли Камвелу

Miss Tourism Queen International 2011
 – Нелли Камвелу
4-я вице-мисс

Мисс Мира 2012
 – Николина Лонкар
 – Vũ Thị Hoàng My

Мисс Интернешнл 2012
 – Анеди Азаэль
Топ-15
 – Розалия Манкевич

Другое

Замены 
 – Эвалина ван Путтен заменила Монифу Дженсен по требованию Miss Universe Organization. Дженсен родилась в марте 1993.

 – Майра Альдана заменила Алехандру Очоа, которая не смогла участвовать в конкурсе из-за длительной болезни.

См. также 
 Мисс Мира 2011
 Мисс Интернешнл 2011
 Мисс Земля 2011

Примечания 
 

2011
События 12 сентября
Сентябрь 2011 года
2011 год в Бразилии